Rankin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rankin House (Georgia), ID-Nr. 72000393
 Rankin House (Louisiana), ID-Nr. 91000253